Termin TRNK(m1G9/m1A9)-metiltransferaza ima više značenja.

 TRNK (adenin9-N1)-metiltransferaza
 TRNK (guanin9-N1)-metiltransferaza